Командный чемпионат России по спидвею 2011 — девятнадцатый розыгрыш турнира. По сравнению с сезоном 2010 состав участников изменений не претерпел.

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 
По сравнению с прошлым годом в Регламент был внесен ряд изменений:
 состав: а) допущение взрослого запасного. В сезоне 2011 года в команде выступали 5 гонщиков, в том числе 2 обязательных юниора. В составе на гонку также допускались 2 запасных гонщика, юниор и взрослый;
б) впервые с 2008 года было разрешено использование гонщика-легионера (не более 1 за гонку с условием наличия в составе не более 1 гонщика серии Гран-При текущего года).
 джокер: каждая команда при проигрыше 6 и более очков имеет право выпустить джокера (не более 1 раза за гонку). Джокер выступает в зеленом нашлемнике.
 тайм-аут: каждая команда имеет право взять 3-минутный тайм-аут (не более 1 раза за гонку).

Сетка заездов 
Гости: стартовые номера с 1 по 7. Обязательные юниоры — № 2 и № 4. Запасной юниор — № 6, запасной взрослый — № 7. Цвет нашлемников — белый и жёлтый.

Хозяева: стартовые номера с 8 по 14. Обязательные юниоры — № 9 и № 11. Запасной юниор — № 13, запасной взрослый — № 14. Цвет нашлемников — красный и синий.

Заезд 14: 1 — белый, 2 — красный, 3 — жёлтый, 4 — синий.

Заезд 15: 1 — красный, 2 — белый, 3 — синий, 4 — жёлтый.

Примечание: в заездах указывается, по какой дорожке стартует гонщик.

8-й заезд — юниорский. Участников 14-го и 15-го заезда назначают тренеры команд.

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Итоговые результаты 

Чемпион России определился по результату личных встреч "Востока" и "Турбины": СК Турбина набрал на 1 очко больше (выигрыш 48:45 дома против проигрыша 46:44 в гостях) и получил золотые медали.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею